Никола Петров може да се отнася за:

 Никола Петров (генерал-майор, р. 1858) (1858 – 1908), български офицер, генерал-майор
 Никола Петров (генерал-майор, р. 1868) (1868 – неизв.), български офицер, генерал-майор
 Никола Петров (революционер) (1878 Кукуш – неизв.), български революционер
 Никола Петров (борец) (1873 – 1925), български борец
 Никола Петров (художник) (1881 – 1916), български художник
 Никола Петров – Русински, български революционер
 Никола Петров (поет) (р. 1987), български поет